Belgrove steht für:

 Belgrove (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Belgrove (Western Australia), Siedlung in Australien

Belgrove ist der Familienname folgender Personen:

 David Belgrove (* 1962), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Bellgrove
 Bellegrove